Damernas sprint vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes lördagen den 7 mars 2015 med start klockan 17:30 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 7,5 kilometer.

Detta var damernas första individuella tävling i mästerskapet och vanns av Marie Dorin Habert.

Tidigare världsmästare i sprint

Resultat 
Totalt 105 tävlande deltog i tävlingen. En anmäld åkare kom inte till start.

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål

Referenser

Se även 
 Sprintdistans

Världsmästerskapen i skidskytte 2015